Armah ist der Name folgender Personen:
 Armah (Axum) (um 614) König von Aksum
 Ayi Kwei Armah (* 1939) ghanaischer Schriftsteller
 Grace Armah (* 1958), ghanaische Sprinterin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Armah (Iowa), im Iowa County

Siehe auch:
 Arma